Ла Малинче има више значења:

 Ла Малинче (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Малинче (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Малинче (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ла Малинче (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Малинче (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Малинче (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Малинче (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Малинче, Франсиско Мендиола (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Малинче (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ла Малинче (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Малинче (Олута), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику